Albert White. (1890-1962). Ciclista anglès que va prendre part en els Jocs de 1920
 Albert White. (1895-1982). Saltador de trampolí estatunidenc que va prendre part en els Jocs de 1924